Ihor Dworecki (ur. 1963) – ukraiński biznesmen
 Mark Dworecki (ur. 1947) – szachista
 Zbigniew Dworecki (ur. 1932) – historyk